Nagy Tímea (1970) kétszeres olimpiai bajnok párbajtőrvívó.
 Nagy Tímea (1988) amatőr ökölvívó